Bergatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergatjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Bergatjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (6,52 ha)
Bergatjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 
Bergatjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Bergatjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (7,07 ha)

Se även
Bergetjärn
Bergtjärn
Bergstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn